

Лобез — місто в Лобезькому повіті Західнопоморського воєводства
 Лобез — залізнична станція в Польщі
 Лобез — гміна в Лобезькому повіті Західнопоморського воєводства
 Лобез — село в гміні Ярачево Яроцинського повіту Великопольського воєводства

 Лобез (озеро)